Severa – forma femminile del nome proprio di persona italiano Severo
 Aquilia Severa – quarta moglie di Eliogabalo
 Marina Severa – prima moglie di Valentiniano I

Pagine correlate 
 Santa Severa

Altri progetti